Köplust kan avse:
Köplust (bok) – en roman av Stephen King
Köplust (film) – en filmatisering av Stephen Kings roman